Danielson peut désigner :
 Bryan Danielson (1981-), un catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Elin Danielson-Gambogi (1861-1919), une peintre finlandaise ;
 Johan Richard Danielson-Kalmari (1853-1933), un historien, professeur et politicien finlandais ;
 Marcus Danielson (1989-), footballeur suédois.
 Tom Danielson (1978-), un coureur cycliste américain.

 Danielson, un borough américain au sein de la  de Killingly, au Connecticut.

Voir aussi 
 (6132) Danielson, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Parc provincial de Danielson, un parc provincial de la Saskatchewan au Canada